Гимна́зия № 44:

 Гимназия № 44 (Тверь)
 Гимназия № 44 (Ульяновск)